Muziek
 bad_news (nummer), een nummer van de Britse band Bastille
 Bad News (band), voormalige Britse metalband met onder andere de komieken Rik Mayall, Adrian Edmondson en Nigel Planer
 Bad News (album), debuutalbum van de gelijknamige band
 Bad News (Get Dead), een album van Get Dead

Professionele worstelaars
 Bad News Barrett  - Stu Bennett, Brits professioneel worstelaar (1980)
 Bad News Brown - Allen Coage, Amerikaans judoka en professioneel worstelaar (1943-2007) (ook bekend als Bad News Allen)

Overig
 Bad News Baseball, computerspel uit 1989
 The Bad News Bears (film), jeugdfilm uit 1976